Eitel ist

 ein seltener männlicher deutscher Vorname, zum Beispiel von verschiedenen Trägern des Namens Eitel Friedrich im Haus Hohenzollern
 Eitel Friedrich IV. (Hohenzollern) (1545–1605), als Eitel Friedrich I. Stammherr der Linie und erster Graf von Hohenzollern-Hechingen
 Karl Eitel Friedrich von Hohenzollern-Sigmaringen, als Karl I. König von Rumänien

 ein Nachname
 Albert Eitel (1866–1934), deutscher Architekt
 Anton Eitel (1841–1928), deutscher Kupferstecher
 Anton Eitel (1882–1966), deutscher Historiker
 Bernhard Eitel (* 1959), deutscher Geowissenschaftler, Rektor der Universität Heidelberg
 Emil Eitel (1865–1948), deutscher Hotel- und Gastronomieunternehmer in Chicago
 Emil Eitel sen. (1840–1938), deutscher Lederwarenfabrikant
 Ernst Johann Eitel (1838–1908), deutscher protestantischer Missionar in China und Autor eines kantonesischen Wörterbuches
 Hans Eitel (1906–1991), deutscher Architekt
 Henrik Eitel (* 1977), deutscher Politiker (CDU) und politischer Beamter
 Karl Eitel (1871–1954), deutscher Hotel- und Gastronomieunternehmer in Chicago
 Karl Eitel (Gartenarchitekt) (erwähnt 1913–1927), deutscher Gartenarchitekt in Stuttgart
 Max Eitel (1882–1954), deutscher Gastronomieunternehmer in Chicago
 Otto K. Eitel (1901–1983), deutschstämmiger Hotelmanager in Chicago
 Paul Eitel (* 1957), Schweizer Jurist, Anwalt und Hochschullehrer an der Universität Luzern
 Peter Eitel (* 1938), deutscher Historiker und Archivar
 Robert Eitel (1877–1948), deutscher Gastronomieunternehmer in Chicago
 Tim Eitel (* 1971), deutscher Maler
 Tono Eitel (1933–2017), deutscher Jurist und Diplomat
 Ulrich Eitel, deutscher Fernsehjournalist
 Viktor Adolf Eitel (1845–1924), deutscher Theologe und Politiker
 Wilhelm Eitel (1891–1979), deutscher Mineraloge und Silikatchemiker

 ein Name für den Karpfenfisch Döbel (auch Aitel)

eitel ist
 eine menschliche Eigenschaft, siehe Eitelkeit
 ein veraltetes deutsches Wort im Sinne von „nur“, „bloß“, „ausschließlich“, noch gebräuchlich in Redewendungen wie:
 es herrscht eitel Freude = reine Freude, Freude im höchsten Maße (positiv)
 dies ist eitles Geschwätz = nichts als Gerede, oberflächliches Gerede (negativ).